Маркиз де Ариса — испанский дворянский титул. Он был создан 27 августа 1611 года королем Испании Филиппом III для Франсиско Ребольедо де Палафокса (1553—1613), сеньора де Арисы и адмирала Арагона.

19 августа 1721 года король Испании Филипп V пожаловал Хуану Антонио де Палафоксу Ребольедо и Суньиге, 5-му маркизе де Ариса (1674—1725), титул гранда Испании.

Название титула происходит от названия муниципалитета Ариса, провинция Сарагоса, автономное сообщество Арагон.

Маркизы де Ариса

История маркизов де Ариса 
 Франсиско де Палафокс Ребольедо и Проксита де Перельос, 1-й маркиз де Ариса, был женат на Лукреции де Монкаде, но детей не имел.

 Хайме де Палафокс Ребольедо и Проксита де Перельос, кавалер Ордена Сантьяго, брат предыдущего, 2-й маркиз де Ариса. Был женат на Ане де Бланес де Палафокс, дочери Хуана де Палафокса и Виоланты де Борха. Ему наследовал их сын:

 Хуан де Палафокс Ребольедо и Бланес, 3-й маркиз де Ариса, сеньор баронств Кальпе, Альтеа, Бениса, Таблада, вилл Кортес и Кальмарса, королевский майордом, кавалер Ордена Сантьяго. Был женат на Марии Филиппе Фольк де Кардона и Линь, дочери Филиппа де Кардоны, маркиза де Гуадалеста, и Анны де Линь, дочери Ламораля де Линь.

 Франсиско де Палафокс и Ребольедо (1634—1696), 4-й маркиз де Ариса, королевский майордом, женат на Франсиске де Скньиге, сестре маркиза де ла Пуэбла.

 Хуан Антонио де Палафокс Ребольедо Кардона, 5-й маркиз де Ариса. Женат на Франсиске де Пауле Сентурион де Кордобе, маркизе де Альмунья.

 Хуан Хосе де Палафокс и Сентурион Суньига и Фольк де Кардона (1705—1764), 5-й маркиз де Ариса. Бездетен.

 Хоакин Антонио де Палафокс и Сунтурион Суньига и Фолькор де Кардона, 6-й маркиз де Ариса. Был женат на Росе Перес де Гусман и Сильва.

 Фаусто Франсиско де Палафокс Максия Перес де Гусман эль Буэно (1731—1799), 7-й маркиз де Ариса, маркиз де Альмуния, маркиз де Ла-Гуардия, маркиз де Гуадалест, граф де Санта-Эуфемия, граф де ла Монклова. Был женат на Тересе де Сильва и Сармьенто.

 Висенте де Палафокс и Сильва (1756—1820), 8-й маркиз де Ариса, маркиз де Гуадалест. Был женат на Марии Терезе де Сильва и Палафокс.

 Мария Елена де Палафокс и Сильва (1803—1837), 9-я маркиза де Ариса. Супруг — Хосе Агустин Идиакес и Карвахаль (1778—1848). Брак был бездетным.

 Андрес Авелино де Артеага Ласкано и Палафокс (1780—1864), 10-й маркиз де Ариса, 13-й маркиз де Ла-Гуардия, 12-й маркиз де Эстепа, 11-й маркиз де Армуния и 5-й маркиз де Вальмедиано, 19-й граф де Сальданья, 9-й граф де ла Монклова, 8-й граф де Санта-Эуфемия, 2-й граф де Коррес. Супруга — Хоакина де Карвахаль и Манрике де Лара, дочь Мариано Хоакина де Карвахаля-Варгаса и Бруна, графа дель-Пуэрто и де Кастильехо. Ему наследовал их внук:

 Андрес Авелино де Артеага и Сильва (1833—1910), 11-й маркиз де Ариса, 7-й маркиз де Вальмедиано. Сын Андреса Авелино де Артеаги Ласкано и Карвахаля (1807—1850). Был женат на Марии де Белен Эчагве и Мендес де Виго, дочери 1-го графа де Серральо.

 Хоакин Игнасио де Артеага и Эчагве Сильва и Мендес де Виго (1870—1947), 12-й маркиз де Ариса, 17-й герцог дель Инфантадо, 13-й маркиз де Армуния, 14-й маркиз де Эстепа, 18-й маркиз де Сантильяна, 10-й маркиз де Лаула (титул восстановлен в 1913 году), 9-й маркиз де Монте-де-Вай (титул восстановлен в 1913 году), 12-й маркиз де Вивола, 16-й маркиз де Сеа, 8-й маркиз де Вальмедиано, 11-й маркиз де ла Элиседа (титул восстановлен в 1921 году), 5-й граф де Коррес, 11-й граф де ла Монклова, 10-й граф де Санта-Эуфемия, 18-й граф дель Реал-де-Мансанарес, 20-й граф де Сальданья, 15-й граф дель-Сид, 23-й сеньор де ла Каса-де-Ласкано.
 Супруга — Исабель Фалгуэра и Морено, 3-я графиня де Сантьяго. Ему наследовал их сын:

 Иньиго де Лойола де Артеага и Фалгуэра (1905—1997), 13-й маркиз де Ариса, 14-й герцог де Франкавилья (титул восстановлен в 1921 году), 18-й герцог дель Инфантадо, 14-й маркиз де Армуния, 15-й маркиз де Эстепа, 19-й маркиз де Сантильяна, 17-й маркиз де Сеа, 10-й маркиз де Монте-де-Вай, 9-й маркиз де Вальмедиано, 13-й маркиз де Вивола, 19-й граф дель Реал-де-Мансанарес, 11-й граф де Санта-Эуфемия, 12-й граф де ла Монклова, 5-й граф дель-Серральо, 6-й граф де Коррес, 21-й граф де Сальданья, 17-й граф дель-Сид, 4-й граф де Сантьяго.
 Супруга — Ана Роса Мартин и Сантьяго-Конча.
 Супруга — Мария Кристина де Саламанка и Каро, 6-я графиня де Сальсивар. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Иньиго де Артеага и Мартин (1941—2018), 14-й маркиз де Ариса, 19-й герцог дель Инфантадо, 15-й маркиз де Армуния, 20-й маркиз де Сантильяна, 22-й граф де Сальданья, 20-й граф де Реал-де-Мансанарес, 13-й граф де ла Монклова, 7-й граф де Коррес, 18-й маркиз де Сеа, 10-й маркиз де Вальмедиано.
 Супруга — Альмудена дель-Алькасар и Армада, дочь Хуана Баутисты дель-Алькасара и де ла Виктории, 7-го графа де лос Асеведос, и Рафаэлы Армады и Ульоа, дочери 7-го графа де Ревилья-Хихидо. Ему наследовал его второй сын:

 Иван де Артеага и дель-Алькасар (род. 1970), 15-й маркиз де Ариса.

Источники 
 Marqueses de Ariza

Ссылки 
 Escudo de los Rebolledo de Palafox, marqueses de Ariza.
 Archivo de los marqueses de Ariza

Маркизы Испании
Гранды Испании